Люпе Онтіверос (1942—2012) — американська актриса театру, кіно і телебачення, яка за свою кар'єру з'явилася в більш ніж п'ятдесяти фільмах і серіалах.
 Карін Онтіверос (* 1988) — мексиканська телеведуча, модель, спортивна кореспондентка.
 Омар Онтіверос (* 1995) — американський футболіст.
 Різа Онтіверос (* 1966) — філіппінська громадська і політична діячка соціалістичного спрямування, журналістка.
 Хав'єр Онтіверос (* 1997) — іспанський футболіст, фланговий півзахисник клубу «Вільярреал». На умовах оренди виступає за «Осасуну».
іспанські прізвища